BPV oder bpv steht als Abkürzung für:
 Basis Point Value, eine Kennzahl für die Zinssensitivität von Finanzinstrumenten
 Bayerischer Philologenverband
 Bauproduktenverordnung Verordnung (EU) Nr. 305/2011
 Bovines Papillomavirus, ein Virus, das bei Rindern vorkommt
 Budapest–Fünfkirchener Eisenbahn (Budapest–Pécsi Vasút), ehemalige ungarische Eisenbahngesellschaft, siehe BPV 1–18

Abkürzung